Cartel
Cartel (banda)
Cartel de Medellín
Cartel de Cáli

Desambiguação